Pachia se poate referi la:
 Pachia, sat în partea de sud-est a județului Covasna
 Ion Pachia-Tatomirescu, scriitor român

Toponime românești
Nume de familie din Transilvania